Space Invaders — серия видеоигр в жанре фиксированного шутера, разработанная компанией Taito.

Первая игра серии, Space Invaders, была разработана в 1978 году Томохиро Нисикадо (Tomohiro Nishikado) и выпущена в виде аркадного игрового автомата. Игра стала очень успешной и оказала заметное влияние на развитие индустрии видеоигр. В частности, версия игры для игровой консоли Atari 2600, вышедшая в 1980 году, увеличила её продажи в несколько раз, став первым killer app в области домашних видеоигр. Изображение «пришельца», основного противника в игре, стало одним из наиболее известных символов игровой индустрии.

Популярность оригинальной игры привела к её переносу на большинство домашних игровых систем и к появлению множества продолжений, ремейков, переизданий и спин-оффов, а также различных подражаний. Идея игры легла в основу игры Galaxian компании Namco, вышедшей в 1979 году и также ставшей началом успешной серии игр.

Игры серии

Аркадные автоматы 
Space Invaders (1978)
Space Invaders Deluxe (1979)
Space Invaders II (1980)
Return of the Invaders (1985)
Super Space Invaders '91 (1990)
Space Invaders '95 (1995)

Игровые консоли 
Space Invaders 90
Space Invaders 2000
Space Invaders X (1999)
Space InvaDA!!
Space Invaders EX (2002)
Space Invaders Evolution (2005)
Space Invaders Revolution (2005)
Space Invaders Extreme (2008)
Space Invaders Get Even (2008)
Space Invaders Extreme 2 (2009)
Invader Groove
Cubic Invaders
Space Invaders Infinity Gene (2008)
Space Invaders World War (2008)

Сборники 
Space Invaders DX (1994)
Space Invaders: The Original Game (1994)
Space Invaders Virtual Collection (1995)
Space Invaders Anniversary (2003)
Space Invaders Pocket (2005)
Space Invaders Trilogy (2007)

Спин-оффы 
Space Raiders (2002)
Space Invaders X Pac-Man (2005)
Yawaraka sensha VS Space Invaders (2006)
Minna de Invaders (2007)
Logic Invaders
Typingvaders

Игры жанра Shoot 'em up